Marx se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Marx
 Gerhard Marx